Toile désigne de manière générale un assemblage de fils.
Le mot toile peut désigner :
 une toile d'araignée ;
 une toile, un support utilisé en peinture, par exemple pour les peintures à l'huile ou à l'acrylique ;
 une pièce de tissu ;
 l'armure toile, une des trois principales armures rencontrée en tissage ;
 la Toile : le Web ou  (web est le mot anglais équivalant à toile) ;
 la toile cosmique (), structure qui décrit la distribution de la matière en cosmologie ;
 un film (familier), on retrouve notamment cet emploi dans l'expression « se faire une toile » qui signifie « aller voir un écran (la toile) où l'on projette un film » ;
 une toile de fond, cadre dans lequel se déroulent des événements ;
 une serpillière en normand ;
 la Toile industrielle et la Toile énergétique sont les marques déposées d'outils d'aide à la décision développés par l'Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.

 La Toile de Charlotte (Charlotte's Web), roman américain d'E. B. White publié en 1952 ;
 La Toile Dalígram, œuvre de Salvador Dalí, 1972
 La Toile et la Dague, bande dessinée de Jean Dufaux et Édouard Aidans publiée de 1986 à 1989 ;
 Toile, livre-jeu de Skarn écrit en 2015.

Notes et références

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par « toile »